Les Spartocides (en grec ), ou parfois Spartacides, sont les membres d'une dynastie ayant régné sur le royaume du Bosphore (en Tauride, la Crimée actuelle) de 438 à 107 av. J.-C. Ils y succèdent aux Archéanactides et succombent trois siècles plus tard aux attaques des Scythes.

Origine 

L'origine de la dynastie est incertaine : elle pourrait être thrace, scythe, sindo-méote ou grecque. Les Spartocides constituent un État à partir de Panticapée qui annexe les cités grecques voisines de la côte comme Théodosie, Gorgippia et Phanagoria, et étend son autorité jusqu'au Tanaïs aux dépens des royaumes scythes. Au , ils entretiennent des relations commerciales suivies avec Athènes qu'ils ravitaillent en blé, en cuir en poissons séchés et en esclaves, et qui accorde les plus grands honneurs et même la citoyenneté à plusieurs d'entre eux.

Arbre généalogique 

L'arbre suivant présente les membres connus de cette dynastie et mentionne les dates de règne des rois et reines (y compris associés) ; à partir de Pairisadès IV, celles-ci varient selon les auteurs (cf. les articles individuels).

Titulature 

La titulature des rois spartocides est connue grâce à des inscriptions. Durant les , leur titulature marque la composition hétérogène de leur royaume : ils sont archontes des cités grecques, mais rois des populations locales. Ces souverains gréco-barbares mettent ainsi en avant une des grandes divisions du monde grec, l'opposition entre les Grecs et les non-Grecs, dans le but de montrer leur caractère hellénique.

Notes et références

Articles connexes 
 Royaume du Bosphore

Royaume du Bosphore
Dynastie hellénistique